Марк Клячко:
 Клячко, Марк Петрович (1924—2000) — график, иллюстратор, живописец.
 Клячко, Марк Эммануилович (?—1935) — доктор медицины (терапевт), издатель